Волкуша:

 Волкуша — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Волкуша — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Волкуша —  река в Ивановской области, приток Ухтохмы.